Johann Wilhelmi oder Johann Wilhelmy ist der Name folgender Personen:
* 
 Johann Conrad Wilhelmi (um 1738–1804), deutscher Goldschmied und Juwelier
 Johann David Wilhelmi (1619–1671), deutscher Mediziner
 Johann Friederich Carl Wilhelmi (J. F. Carl Wilhelmi; 1829–1884), deutscher Botaniker 
 Johann Georg Wilhelm Wilhelmy (1781–1858), deutscher Orgelbauer